Algebarska semantika programskog jezika je oblik aksiomatske semantike zasnovan na algebarskim zakonima za opisivanje i zaključivanje o programskoj semantici na formalan način.

Vidjeti također 

 Operacijska semantika
 Denotacijska semantika
 Formalna semantika programskih jezika

Semantika